Кобаш (, ранее Босански-Кобаш) — населенный пункт в общине Србац, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Кобаше проживало 1014 человек.

Население

Национальный состав 
1971 год:
 Сербы — 160
 Хорваты — 74
 Югославы — 14
 Мусульмане — 868
 Другие — 18
 Албанцы — 5
 Венгры — 1
1981 год:
 Сербы — 123
 Хорваты — 37
 Югославы — 271
 Мусульмане — 678
 Другие — 20
 Албанцы — 9
 Цыгане — 3
 Черногорцы — 2
 Македонцы — 1
 Словенцы — 1
1991 год:
 Сербы — 100
 Хорваты — 798
 Югославы — 76
 Мусульмане — 16
 Другие — 24

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской